Fresnes, en tant que nom propre peut désigner de nombreux lieux.
En ancien français, fresnes signifie « frêne » (au cas sujet) et fait référence à l'arbre.

Toponyme 

 Fresnes (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or ;
 Fresnes (Loir-et-Cher), commune française de Loir-et-Cher ;
 Fresnes (Mazancourt), ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Fresnes-Mazancourt ;
 Fresnes (Tilloloy), ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Fresnes-Tilloloy ;
 Fresnes (Yonne), commune française de l'Yonne ;
 Fresnes (Val-de-Marne), commune française du Val-de-Marne.
 Maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne)

Compositions avec « Fresnes » 
 Fresnes-au-Mont, commune française de la Meuse
 Fresnes-en-Saulnois, commune française de la Moselle
 Fresnes-en-Tardenois, commune française de l'Aisne
 Fresnes-en-Woëvre, commune française de la Meuse
 Fresnes-lès-Montauban, commune française du Pas-de-Calais
 Fresnes-Mazancourt, commune française de la Somme
 Fresnes-sous-Coucy, commune française de l'Aisne
 Fresnes-sur-Apance, commune française de la Haute-Marne
 Fresnes-sur-Escaut, commune française du Nord
 Fresnes-sur-Marne, commune française de Seine-et-Marne
 Fresnes-Tilloloy, commune française de la Somme

Compositions avec « Fresne » 
 Fresne (Somme), ancien commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Nampont
 Fresne (Yvelines), ancien nom de la commune française d'Ecquevilly, située dans les Yvelines
 Fresne-Cauverville, commune française de l'Eure
 Fresne-l'Archevêque, commune française de l'Eure
 Fresne-Léguillon, commune française de l'Oise
 Fresne-le-Plan, commune française de la Seine-Maritime
 Fresne-lès-Reims, commune française de la Marne
 Fresne-Saint-Mamès, commune française de la Haute-Saône
 Fresneville, commune française de la Somme

Compositions avec « Le Fresne » 
 Le Fresne, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Camelin
 Le Fresne (Eure), commune française de l'Eure
 Le Fresne (Marne), commune française de la Marne
 Le Fresne-Camilly, commune française du Calvados
 Le Fresne-Poret, commune française de la Manche
 Le Fresne-sur-Loire, commune française de la Loire-Atlantique

Notes et références

Voir aussi 
 Fresné-la-Mère, commune française du Calvados
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France